Касымбек Медиулы Медиев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1938 году. Происходит из подрода Коянчи-Тагай рода Каракесек племени Аргын. Член КПСС с 1965 года.

Окончил школы в селе Аксу-Аюлы Шетского района (1956, работал пионервожатым), Карагандинский педагогический институт (1963, заочно, по специальности учитель казахского языка и литературы), ВПШ при ЦК КПСС (1970), Алматинский институт народного хозяйства (1977, по специальности планирование селького хозяйства).

С 1960 по 2009 год — на общественной и политической работе:
 1960—1965 — второй, первый секретарь Шетского, Жанааркинского, Актогайского райкомов комсомола, Карагандинского обкома комсомола,
 1965—1970 — первый секретарь Егиндыбулакского райкома КПК,
 1970—1973 — инструктор отдела организационно-партийной работы Карагандинского обкома КПК,
 1973—1974 — председатель Акадырского райисполкома,
 1974—1978 — первый секретарь Джездинского райкома КПК,
 второй секретарь Джезказганского обкома КПК,
 первый заместитель председателя, председатель Джезказганского облисполкома,
 1992—1997 — аким Шетского района,
 1999—2007 секретарь маслихата Карагандинской области,
 2005—2010 председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ассоциация депутатов маслихатов Казахстана».

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР XI и XII cозывов, народным депутатом Казахской ССР.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1976)
 Орден «Знак Почёта» (1982)
 Заслуженный деятель Казахстана
 2004 — Орден Курмет
 2016 — Орден Парасат
 2018 — золотой знак президента «Алтын Барыс»
 в 1996 году присвоено звание Заслуженный деятель Республики Казахстан.
 Почётный гражданин Карагандинской области.
 Почётный гражданин Шетского и Агадырского района.

Примечания

Ссылки 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5
 http://karoblmaslihat.gov.kz/ru/people/id/1719
 http://inkaraganda.kz/articles/148085

Выпускники Карагандинского педагогического института‎
Председатели Джезказганского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Вторые секретари Джезказганского обкома КП Казахстана
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Депутаты Карагандинского областного маслихата
Акимы Шетского района